Александра Петровна Коруковец (до 1996 — Сорокина; р. 1 октября 1976, посёлок Степное, Саратовская область) — российская волейболистка. Нападающая. Заслуженный мастер спорта.

Биография 
Волейболом начала заниматься в Саратове. Первый тренер — Ольга Валентиновна Козлова. С 1992 — в волейбольных командах ВК «Уралочка». В 1993—1996 выступала за «Уралочку»-2/«Уралтрансбанк» (Екатеринбург), в составе которой стала трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов России. Также в составе «Уралочки» дважды становилась призёром розыгрышей Кубка европейских чемпионов. В 1996 году вышла замуж и переехала в Белгород. За местный «Университет» выступала на протяжении 8 сезонов и в его составе ещё трижды выигрывала медали российских чемпионатов. В 2004—2006 играла в клубах Швейцарии и Италии, а в 2006—2007 — в новоуренгойском «Факеле». В 2011 после перерыва возобновила карьеру и на протяжении четырёх сезонов выступала за различные российские клубы, а также в Италии.

В 1992—1995 играла за молодёжные и юниорские сборные СНГ и России. В их составах четырежды выигрывала медали чемпионатов мира и Европы, в том числе трижды золотые.

В составе национальной сборной России выступала в 1995, 2002 и 2004 годах. Серебряный призёр Олимпиады-2004, победитель Гран-при-2002, бронзовый призёр чемпионата Европы 1995.

Клубная карьера 
 1993—1996 —  «Уралочка»-2/«Уралтрансбанк» (Екатеринбург)
 1996—2004 —  «Университет» (Белгород)
 2004—2005 —  «Волеро» (Цюрих)
 2005—2006 —  
 2006—2007 —  «Факел» (Новый Уренгой)
 2011—2012 —  «Омичка» (Омск)
 2012—2013 —  
 2013—2014 —  «Политех» (Курск) 
 2014—2015 —  «Енисей» (Красноярск)

Достижения

В составе клубов 
 двукратный серебряный призёр чемпионатов России — 2001, 2003;
 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов России — 1994, 1995, 1996, 2002;
 чемпионка Швейцарии 2005;
 серебряный (1996) и бронзовый (1993) призёр розыгрышей Кубка европейских чемпионов.

В составе сборных 
 серебряный призёр Олимпийских игр 2004;
 победитель Мирового Гран-при 2002;
 участница Гран-при 2004;
 бронзовый призёр чемпионата Европы 1995;
 бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 1995;
 двукратная чемпионка Европы среди молодёжных команд — 1992, 1994;
 чемпионка мира среди девушек 1993.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2004).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004).

Источники 
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале»
 Профиль на сайте Женской волейбольной лиги Италии

Персоналии по алфавиту
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Волейболисты России
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ВК «Университет-Технолог»
Игроки ЖВК «Факел»
Игроки ВК «Омичка»
Игроки ЖВК «Енисей»
Выпускники Белгородского государственного университета